Kasenda bezeichnet: 

 Kasenda-Krater, Kratergruppe in Uganda

Kasenda ist der Familienname folgender Personen: 

 Mpinga Kasenda (1937–1994), kongolesischer Politiker